Skyddsområde kan avse:

Ett militärt skyddsområde
Ett naturskyddsområde
Ett vattenskyddsområde
Ett kulturskyddsområde
Ett landskapsskyddsområde
Ett fågelskyddsområde
Ett biotopskyddsområde
Ett växtskyddsområde
Ett djurskyddsområde
Ett marint skyddsområde
Ett sälskyddsområde